Инвалиды — многозначный термин, относящийся к следующим темам:

 Инвалидность — физическое, умственное, сенсорное или психическое увечье.
 Военные инвалиды — категория военнослужащих, существовавшая в 18-19 веках в Российской Императорской Армии.
 Дом инвалидов — архитектурно-исторический памятник в Париже, прозванный «Инвалиды».

См. также 
 Дом инвалидов (значения)